Clotari I dit el Vell (497 - 561), rei dels francs des del 511 fins a la mort 
 Clotari II dit el Gran o el Jove (584-Chelles, 629), rei merovingi de Nèustria i rei de tots els francs (613 -29)
 Clotari III (652-73), fill gran del rei merovingi de Nèustria i Borgonya Clodoveu II 
 Clotari IV (~652–~719), rei d'Austràsia des de l'any 717